Паризька мирна угода 1973 — дипломатична угода, підписана в Парижі 27 січня 1973 року за підсумками чотирирічних переговорів сторін, які брали участь у В'єтнамській війні.

Угода була підписана міністрами закордонних справ ДРВ, Республіки В'єтнам, США і Тимчасового революційного уряду Республіки Південний В'єтнам.

Посилання 
 Паризька угода про припинення війни і відновлення миру у В'єтнамі 1973 // 

Мирні договори XX століття
Війна у В'єтнамі